Ctesiphon ist der Name folgender Personen:

 Ctesiphon von Vergium (spanisch: San Tesifonte, Tesifón), einer von sieben legendären Bischöfen, die von Petrus und Paulus nach Spanien gesandt worden sein sollen

Siehe auch:
 Seleukia-Ktesiphon